Turniej debla kobiet US Open 2008 odbył się w dniach 26 sierpnia – 7 września 2008 roku.

Obrończyniami tytułu były Rosjanka Dinara Safina i Francuzka Nathalie Dechy. Safina zdecydowała się nie startować w tym roku, natomiast Francuzka w parze z Australijką Casey Delacquą pożegnały się z imprezą już w pierwszej rundzie, po porażce z polskim deblem Alicja Rosolska/ Klaudia Jans.

Nowymi mistrzyniami zostały reprezentantka Zimbabwe Cara Black oraz Amerykanka Liezel Huber, które w meczu o tytuł pokonały Lisę Raymond z USA oraz Australijkę Samanthę Stosur 6:3, 7:6(6).

Poza Alicją Rosolską i Klaudią Jans, które doszły do 3. rundy, Polskę reprezentowały również 3 inne Polki: siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie, które przegrały w 1. rundzie z Chinkami Yan Zi/ Zheng Jie, oraz Marta Domachowska w parze z Dunką Caroline Wozniacki, które podobnie jak debel Jans/ Rosolska zostały wyeliminowane przez Hiszpanki Anabel Medinę Garrigues i Virginię Ruano Pascual.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Finał

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2008
US Open – gra podwójna kobiet